Us and Them — пятый студийный альбом британской индастриал-метал группы Godflesh. Он был выпущен 17 мая 1999 года в Европе, и 8 июня 1999 года в Северной Америке, на лейбле Earache Records. Как и на Songs of Love and Hate, музыкальный стиль альбома находится под сильным влиянием брейкбита, трип-хопа, драм-н-бейса и хип-хопа.

Об альбоме 
Как позже признавался фронтмен группы Джастин Бродрик, он «ненавидел» этот альбом, так как он был своеобразным выражением «кризиса идентичности»

Несмотря на определенные проблемы во время записи альбом, поиска нового звучания, он получил в основном положительные отклики музыкальных критиков, и имел успех среди фанатов группы.

Список композиций
 «I, Me, Mine» — 5:20
 «Us and Them» — 5:56
 «Endgames» — 4:56
 «Witchhunt» — 5:11
 «Whose Truth Is Your Truth?» — 5:03
 «Defiled» — 5:29
 «Bittersweet» — 4:34
 «Nail» — 4:09
 «Descent» – 5:38
 «Controlfreak» — 5:37
 «The Internal» — 6:33
 «Live to Lose» — 5:39

Участники записи
 Godflesh
 Джастин Бродрик (J. K. Broadrick) — вокал, гитара, программирование, микширование, семплирование
 Бен Грин (G.C. Green) — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Earache Records
Альбомы Godflesh
Альбомы индастриал-метала